Абидосский список или таблица Абидоса (table d’Abydos) — список, перечисляющий имена фараонов, из храма Рамсеса II. Аналогичен точно такому же списку из храма Сети I, но хуже сохранившийся. В настоящее время он хранится в Британском музее в Лондоне; музей приобрёл список в 1837 году.

Был найден ранее своего аналога из храма Сети, в местности, носящей сейчас имя Арабат-эль-Мадфуне, на левом берегу Нила и отделён от стены Жаном-Франсуа Мимо (), французским генеральным консулом в Александрии. Здесь, в древнем храме города Абту (Абидоса), Рамсес II начертал надпись, в которой он воздаёт почести своим предкам. Всех имён предков было до пятидесяти, но из них сохранилось не более тридцати; картушей самого Рамзеса насчитано двадцать восемь повторений. Этот список есть выборка из всего ряда предков Рамсеса, сделанная произвольно или по каким-либо соображениям, нам не доступным; начало этой таблицы не сохранилось. Перечисляя предков Рамсеса, список переходит внезапно от фараонов XVIII династии к царям XII династии, как бы связывая эти династии. Затем в списке находится 14 картушей более древних фараонов.

Таблица Абидоса помогла Жану-Франсуа Шампольону разместить фараонов XVIII династии и позже служила пособием Карлу Лепсиусу для отождествления царей с именами Аменемхет и Сенусерт с царями XII династии Манефона. Таблица Абидоса была основательно разобрана египтологами Шарлем Теодюлем Девериа () и Эммануэлем Руже ().

Литература 
 Strudwick N., Masterpieces of Ancient Egypt. — London: British Museum Press, 2006. — 352 p. — P. 204—205. — ISBN 0-7141-1972-5, ISBN 978-0-7141-1972-4

Ссылки 
 List of the kings of Egypt from the Temple of Ramesses II (фото царского списка) на сайте Британского музея

Экспонаты Британского музея
Списки фараонов
XIX династия Египта
Абидос